Фридрих Трауготт Вален (; 10 апреля 1899, Мирхель — 7 ноября 1985, Берн) — швейцарский политик, президент.

Биография 
Фридрих Трауготт Вален изучал агрономию в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. После получения диплома и степени доктора технических наук, он жил за границей. После Германии, Голландии и Англии, он переехал в 1923 году в Канаду, где женился на соотечественнице Хелен Розали Хопф. Там он работал в канадском министерстве сельского хозяйства.

После своего возвращения в Швейцарию, с 1929 по 1943 год руководил Федеральным институтом сельскохозяйственных исследований в Цюрихе. С 1936 по 1941 год был редактором газеты «Грюне» («Grüne»). С 1943 по 1949 год он был профессором агрономии в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. Затем, с 1949 года, работал в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — ФАО, сначала в Вашингтоне а затем в Риме.

В декабре 1958 года Вален избран в Федеральный совет (правительство) Швейцарии.

 11 декабря 1958 — 31 декабря 1965 — член Федерального совета Швейцарии.
 1 января — 31 декабря 1959 — начальник департамента (министр) юстиции и полиции.
 1 января 1960 — 30 июня 1961 — начальник департамента экономики.
 1 июля 1961 — 4 января 1966 — начальник политического департамента.
 1 января — 31 декабря 1960 — вице-президент Швейцарии.
 1 января — 31 декабря 1961 — президент Швейцарии.

После своей отставки в 1965 году, Вален продолжил активную политическую жизнь, в том числе участвовал в кампании за введение избирательного права для женщин. В 1982 году награждён медалью Альберта Эйнштейна.

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерального совета Швейцарии 
 Биография на www.munzinger.de  

Политики XX века
Правители XX века
Правители Европы XX века
Государственные деятели Швейцарии
Политики Швейцарии
Президенты Швейцарии
Министры иностранных дел Швейцарии
Министры экономики Швейцарии
Министры юстиции Швейцарии
Награждённые медалью Альберта Эйнштейна
Почётные доктора Цюрихского университета
Похороненные на Бремгартенском кладбище